De Škoda Auto Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska (tot 2008 Tour de Feminin - Krásná Lípa) is een meerdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen in Tsjechië en wordt sinds 1988 georganiseerd door de Cycle Club Krásná Lípa. In deze stad starten of finishen elk jaar een of meerdere etappes. Vanaf 2021 is Škoda Auto hoofdsponsor en naamgever van de ronde.

De Duitse Hanka Kupfernagel is met vijf overwinningen recordhoudster; zij won in 1996, 1997, 1999, 2000 en 2007. De eerste twee edities werden gewonnen door Radka Kynclova; ook Trixi Worrack won twee keer. Nog nooit won een Nederlandse of Belgische renster. De beste Nederlandse was Chantal Beltman die tweede werd in 2004. Vera Koedooder werd derde in 2014 en ook de Belgische Ann-Sophie Duyck en Sofie De Vuyst werden derde in respectievelijk 2017 en 2018.

Erelijst

Meervoudige winnaars

Overwinningen per land 

* De overwinningen tot 1993 namens Tsjecho-Slowakije zijn uitgesplitst.

Externe links
  Officiële website Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska

Wielerwedstrijd in Tsjechië
Meerdaagse wielerwedstrijd
Dameswielrennen